Wyniki biegu łączonego kobiet, rozegranego podczas Zimowej Uniwersjady 2013:

Bibliografia 
 winteruniversiade2013.sportresult.com 

Biegi narciarskie na Zimowej Uniwersjadzie 2013